Copernicien, nom ou adjectif, fait référence (directement ou non) à l'astronome Nicolas Copernic.

 En planétologie, le Copernicien est la période géologique la plus récente de la géologie lunaire : moins de . Une formation géologique lunaire datant de cette période est dite d'âge copernicien.
 En philosophie des sciences, le principe copernicien est le postulat selon lequel il n'y a pas de point de vue privilégié dans l'Univers.
 En histoire des sciences et notamment de l'astronomie, la révolution copernicienne est le remplacement du modèle géocentrique par le modèle héliocentrique.
 Par extension, une révolution copernicienne est, dans n'importe quel domaine, un changement de paradigme.
 L'Héritage kantien et la Révolution copernicienne est un ouvrage du philosophe français Jules Vuillemin, paru en 1954.

Articles connexes